De Nederlandse Tafeltennisbond (NTTB) is de bond die gaat over het tafeltennis in Nederland. De bond werd opgericht in 1935. Vanaf die tijd wordt elk jaar gestreden in het Nederlands Kampioenschap Tafeltennis. Daarnaast is de NTTB organisator van het Nederlandse competitiesysteem, waarin zowel bij de mannen als bij de vrouwen de eredivisie het hoogste niveau is.

Afdelingen 
 Holland-Noord (ontstaan op 5 september 2000 uit een fusie tussen de bonden Noorderkwartier en Randstad-Noord)
 ZuidWest
 West
 Noord
 Limburg
 Gelre (ontstaan op 20 januari 1998 uit een fusie van de afdeling Gelderland en Oost Gelderland)
 Midden
 Oost

Ledenaantallen
Hieronder de ontwikkeling van het ledenaantal en het aantal verenigingen:

De NTTB hanteert ‘bruto’ en ‘netto’ ledenaantallen. Het verschil tussen het netto en het bruto ledental is het moment waarop opzeggingen worden verwerkt. Dit is aan het eind van het jaar. Als een lid tijdens een jaar opzegt bij de vereniging, telt dit lid voor het netto ledental niet meer mee. Statutair loopt het lidmaatschap echter tot het eind van het kalenderjaar en blijft het lidmaatschap ook in het bruto ledental staan. Alleen op 1 januari is het netto en bruto ledental exact gelijk, omdat dan de opzeggingen worden verwerkt, maar wijzigt vanaf dat moment direct weer bij de aanmelding van nieuwe leden per 1 januari. Gedurende het jaar wordt het verschil tussen netto en bruto steeds groter. 

Netto: het aantal actuele lidmaatschappen bij een bond op een bepaalde datum. Omdat er altijd sprake is van een seizoens-effect (meer aanmeldingen in bepaalde periodes en meer afmeldingen in andere periodes) wordt in de praktijk meestal naar het bruto ledenaantal gekeken. Bruto: het cijfer dat jaarlijks door sportbonden wordt benoemd in ledentalrapportages: het betreft het totaal van alle lidmaatschappen die in het betreffende jaar bekend waren bij de bond.

Verenigingen

Externe link
 Officiële website

Tafeltennis
Tafeltennis in Nederland
Tafeltennisbond